Соли́ст:

 Солист — исполнитель сольной партии в музыкальном произведении, театральной или другой зрелищной постановке.
 «Солист» — художественный фильм Джо Райта (США—Великобритания—Франция, 2009).